Two Weeks Off – film del 1929 diretto da William Beaudine
Two Weeks Off – film del 2013 diretto da Timothy Halls